First Division 1944/45 steht für:

 First Division (Zypern) 1944/45
 First Division (Malta) 1944/45